Dubois se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Frédéric Dubois
 Alain Dubois
 Alphonse Joseph Charles Dubois
 François Noel Alexandre Dubois
 Mark B. DuBois